Reserveligaen i fodbold 2012-13 var den tredje sæson i Reserveligaen i fodbold. Ligaen havde deltagelse af 18 hold, herunder alle Superligaholdenes reservehold og sidste sæsons to nedrykkeres reservehold. Derudover deltog fire reservehold fra denne sæsons 1. divisionshold på et wildcard.

Hold

Resultater 
Turneringen blev afviklet i to faser. Om efteråret spillede holdene i tre geografisk inddelte puljer med seks hold: Øst, Vest og Nord. I hver pulje spillede de seks hold en dobbeltturnering alle-mod-alle. I forårsturneringen blev de 18 hold inddelt i tre nye puljer, pulje 1, 2 og 3, med seks hold, som også spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. I pulje 1 spillede de to bedte hold fra hver efterårspulje om ligamesterskabet, mens nr. 3 og 4 i efterårspuljerne spillede i pulje 2 om placeringerne 7-12. Endelig måtte de hold, der endte på femte- eller sjettepladsen i efterårspuljerne, tage til takke med at spille foråret i pulje 3 om 13.- til 18.-pladsen.

Efterår

Pulje Øst

Pulje Vest

Pulje Nord

Forår

Pulje 1

Pulje 2

Pulje 3

Kilder / eksterne henvisninger 
 DBU Turneringer & Resultater - Reserveligaen 2013 - Pulje 1
 DBU Turneringer & Resultater - Reserveligaen 2013 - Pulje 2
 DBU Turneringer & Resultater - Reserveligaen 2013 - Pulje 3
 DBU Turneringer & Resultater - Reserveligaen 2012 - Pulje Øst
 DBU Turneringer & Resultater - Reserveligaen 2012 - Pulje Vest
 DBU Turneringer & Resultater - Reserveligaen 2012 - Pulje Nord

Noter 

Fodboldsæson 2012-13
Fodboldturneringer i Danmark